Движение сандинистского обновления (Движение за сандинистское обновление, ) — никарагуанская политическая партия левого толка, основанная 21 мая 1995 года активистами Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО), чтобы создать новую политическую силу, которая «претендует на подлинные ценности сандинизма, демократии и социальной справедливости». 

Образована покинувшими СФНО из-за разногласий с руководством во главе с Даниэлем Ортегой, которого обвиняют в предательстве идеалов Сандинистской революции 1979 года. Среди учредителей — известные участники революции: леворадикальный священник и поэт Эрнесто Карденаль, революционерка и историк Дора Мария Тельес, бывший координатор Правительственной хунты национального возрождения и бывший вице-президент Серхио Рамирес, команданте и экс-министр Луис Каррион Крус, бывшие члены Национального руководства СФНО Генри Руис и Виктор Тирадо, музыкант и композитор Карлос Мехия Годой, активистка феминистического и индейского движений Мирна Каннингем; позже присоединились другие разочаровавшиеся в Ортеге и его окружении сандинисты, например, Моника Бальтодано.

В 2016 году присоединилось к Прогрессивному альянсу, образованному более чем 130 лейбористскими, социал-демократическими и левоцентристскими партиями и организациями со всего мира.

История

Создание 
Учредительный съезд Движения сандинистского обновления состоялся 21 мая 1995 года, по случаю столетия со дня рождения Аугусто Сандино (18 мая 1895 года). Съезд принял основополагающие документы новой партии: принципы, программу, устав, — и избрал её первое национальное руководство.

С самого начала основатели Движения заявили о своей приверженности постулатам демократии, мира, социальной справедливости и гражданской борьбы. В течение 1994—1995 годов представители MRS в Национальном собрании приняла активное участие в разработке конституционной реформы.

В 1996 году Серхио Рамирес и Аргуэлло Леонель выдвигались от партии в качестве кандидатов на посты президента и вице-президента, но получили лишь 0,44 % голосов.

Выборы 2006 года 
На президентских и парламентских выборах 2006 года, вокруг партии был образован Альянс MRS во главе с бывшим мэром Манагуа Эрти Левитесом, выдвинутым в качестве кандидата на пост президента в тандеме с журналистом и дипломатом революционного сандинистского правительства Эдмундо Харкином Кальдероном.

В Альянс вошли такие силы, как Партия гражданского действия (PAC), Движение за спасение сандинизма, Никарагуанская социалистическая партия (PSN), Социально-христианская партия, Зелёное экологическое движение, Автономное женское движение.

Альянс MRS порицал пакт, заключённый между СФНО и Либерально-конституционной партией, фактически направленный на делёж сфер влияния и цементирование двухпартийной системы. Кроме того, он был одной из немногих сил, поддерживавших право женщин на аборт в случае угрозы для жизни матери (остальные четыре ведущих кандидата, включая обратившихся к социально-консервативной и патриархальной позиции сандинистов, выступили против).

Предвыборная кампания разворачивалась для альянса благоприятно, и его кандидат в опросах упрочал своё третье место после СФНО и Никарагуанского либерального альянса (опросы сулили ему даже больше 20 % и перспективы побороться за победу).

Однако в разгар избирательной кампании 2 июля 2006 года Эрти Левитес умер, и его заменил Эдмундо Харкин Кальдерон (кандидатом на пост вице-президента стал Карлос Мехия Годой).

В итоге, кандидат Альянса Харкин Кальдерон получил 6,44 % голосов на выборах президента, а его список — 8,69 % на выборах парламента, обеспечив избрание 5 депутатов от MRS. При этом MRS получило четверть голосов в Манагуа.

В оппозиции Д. Ортеге 
11 июня 2008 года в контексте грядущих муниципальных выборов в ноябре Верховный избирательный совет Никарагуа, контролируемый новым президентом Даниэлем Ортегой, отменил правосубъектность MRS, отметив его как «самораспустившееся» (хотя буквально месяцем раньше сам публиковал окончательные списки кандидатов в мэры и местные депутаты, включавшие кандидатуры MRS). В знак протеста против этого Дора Мария Тельес объявила голодовку против «диктатуры Ортеги» (голодала на улице, недалеко от Кафедрального собора Манагуа, в новом центре столицы, в течение 12 дней, после чего врачи настояли на прекращении голодовки из-за угрозы здоровью). В итоге данное решение было отменено.

На национальных выборах 2011 года MRS присоединилось к альянсу вокруг Независимой либеральной партии, а Харкин Кальдерон был кандидатом в вице-президенты от него. Движению удалось провести 2 депутатов и 3 заместителей депутатов в Национальное собрание, а также одного депутата в Центральноамериканский парламент.

В октябре 2016 года был создан Широкий фронт за демократию (Frente Amplio por la Democracia), в котором NRS участвовало совместно с различными политическими организациями и социальными движениями для борьбы против авторитарных тенденций в стране.

4 октября 2018 года вокруг него было создано еще более широкое объединение оппозиционных Ортеге сил (43 общественных и политических организаций и движений) — «Сине-белое национальное единство» (Unidad Nacional Azul y Blanco). Его участники, включая MRS, сыграли важную роль в протестных мобилизациях, продолжающихся в Никарагуа с апреля 2018 года. VIII съезд MRS состоялся 18 ноября 2017 года.

Главы Движения 
 1995—1998 — Серхио Рамирес
 1998—2007 — Дора Мария Тельес
 2007—2012 — Энрике Саэнс
 2012—2017 — Ана Маргарита Вихил
 2017-по н.вр. — Суйен Бараона

Контакты 
 Веб-сайт: http: //partidomrs.org
 Блог: Zona Naranja. El Blog
 Фейсбук: MRS Oficial
 Твиттер: @ProtestaNica y @Partido_MRS
 ТВ-канал: MRS Tv

Ссылки 
 Сайт партии

Политические партии, основанные в 1995 году
Политические партии Никарагуа
Социал-демократические партии
Социалистические партии